Выпад — действие по значению глаголов «выпадать», «выпасть» или (перен.) враждебное выступление, недоброжелательное действие против кого-чего-нибудь. Также может означать:

 Выпад — упражнение с весом, используемое для укрепления мышц ног.
 Выпад — техника работы ног, используемая с тремя видами холодного оружия: рапирой, шпагой и саблей.